KCE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Collinsville (Australia)
 kce – codice ISO 639-3 della lingua kaivi